Casali puede hacer referencia a:

Personas 

Andrea Casali, pintor italiano.
Antonio Casali, eclesiástico italiano.
Arianna Farfaletti Casali, atleta italiana que practica salto con garrocha.
Eugenio Casali, futbolista argentino.
Giovanni Battista Casali, compositor italiano.
Giovanni Battista Casali del Drago, cardenal italiano.
Giovanni di Casali, teólogo y filósofo italiano.
Giovanni Vincenzo Casali; escultor, arquitecto, ingeniero y religioso italiano.
Giulio Cesare Casali;  exfutbolista y entrenador sanmarinense. 
Guillermo Casali, actor argentino.
Luca Casali da Nicosia, abad italiano.
Luisa Casali, cantante italiana.
Tino Casali, político italiano.

Topónimos 

Casali di Dol, nombre italiano de la localidad eslovena Dol pri Vogljah.
Casali della Meta, fracción geográfica del municipio de Amatrice, provincia de Rieti, región de Lazio, Italia.
Riserva naturale della Valle dei Casali, área natural protegida en la provincia de Roma, Italia.
Giffoni Sei Casali, localidad italiana en la provincia de Salerno, región de Campania.
Casali, fracción geográfica de la localidad italiana de Mentana, provincia de Roma.